Пакистан на летних Олимпийских играх 2012 будет представлен как минимум в трёх видах спорта.

Результаты соревнований

Водные виды спорта

Плавание 

Спортсменов — 2
В следующий раунд на каждой дистанции проходят лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.

Мужчины

 Женщины

Стрельба 

 Мужчины

Хоккей на траве 

 Спортсменов — 16

Мужчины 

 Результаты
 Группа A

 Матч за 7-е место

Ссылки 
 Олимпийская ассоциация Пакистана на сайте Международного олимпийского комитета 
 

Страны на летних Олимпийских играх 2012 года
2012 год в Пакистане